Силайджич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Силайджич, Амра (род. 1984) — боснийская модель и актриса.
 Силайджич, Харис (род. 1945) — боснийский политический деятель.